Трат:

 Трат — город в Таиланде.
 Трат — аэропорт в Таиланде.
 Трат — провинция Таиланда.
 Трат (река)

См. также 
 Мыанг-Трат